

Звання та посади

Військова справа 
 Капітан (військове звання)
 Капітан групи (чи груп-кептен) — військове звання Королівських повітряних сил Великої Британії, а також держав які використовують британську систему військових звань (Австралія, Нова Зеландія, Пакистан та інші). Існує з 1919 року. Відповідає полковнику в сухопутних силах і морській піхоті, та капітану у ВМС.
 Капітан міліції — спеціальне звання міліції в Україні (1991—2015), СРСР (1936—1991) та деяких інших країн.
 Капітан державної безпеки — спеціальне звання старшого командного складу органів НКВС і НКДБ СРСР (1935—1945).

Інше 
 Капітан (Середньовічна Молдова)
 Капітан (футбол)
 Капітан судна

Прізвище 

 Капітан Леонід Олексійович — український графік;
 Капітан Олексій Олексійович — український графік

Фільми 

 «Капітан» — французький фільм 1946 року за однойменним романом Мішеля Зевако, реж. Робер Верне.
 «Капітан» — французько-італійський історично-пригодницький фільм 1946 року за однойменним романом Мішеля Зевако, реж. Андре Юнебель.
 «Капітан» — драматичний фільм 1991 року, Швеція, Фінляндія, Німеччина, реж. Ян Труель.
 «Капітан» — італійський кримінальний телесеріал 2005—2006 рр., реж. Вітторіо Сіндоні.

Посилання 
 Капітан  //